Ete, község Komárom-Esztergom megyében
 Ete egykori település a Sárközben (Tolna megye)
 Ete, egykori falu Romániában, Szatmár megyében
 Ete, férfikeresztnév